Kleinwächter ist ein deutscher Familienname.

Herkunft und Bedeutung 
Kleinwächter ist ein Berufsname für einen jungen oder untergeordneten Wächter.

Namensträger 

 Hans Kleinwächter (1915–1997), deutscher Raketen- und Solarforscher

 Norbert Kleinwächter (* 1986), deutscher Politiker und Lehrer
 Tim Kleinwächter (* 1989), deutscher Paracyclist
 Wolfgang Kleinwächter (* 1947), deutscher Kommunikationswissenschaftler und Hochschullehrer

Weblinks 
 

Familienname
Deutscher Personenname
Berufsname